Costas (anatomia)
 Costas (natação)
 Costa, região litorânea

Desambiguações de geografia
Desambiguações de anatomia